Taiwán puede referirse a:

País 
 República de China, más comúnmente conocido como Taiwán, un estado en Asia Oriental.

Geografía 
 Isla de Taiwán o Isla de Formosa, refiriéndose a la isla con ese nombre.
 Geografía de Taiwán, refiriéndose al archipiélago de la isla con ese nombre.
 Área libre de la República de China, o Área de Taiwán, el territorio de Taiwán.

Política 
 Estatus político de la República de China, sobre la situación de legalidad internacional de la República de China, más conocida como Taiwán.
 Provincia de Taiwán, una división administrativa que cubre gran parte de la República de China.
 Provincia de Taiwán de la República Popular China, una designación política que refleja el reclamo de la soberanía sobre la isla y sus dependencias.

Historia 
 República de Taiwán, república existente en Taiwán durante 1895.

Otros 
 China Taipéi, el nombre utilizado para el equipo deportivo conformado por deportistas de la República de China cuando participa en algunas competiciones deportivas internacionales.

De interés